SZ – dwuznak
 SZ – kanton Schwyz w Szwajcarii (oznaczenie kodowe ISO 3166-2)
 Alfa Romeo SZ